Szilágyi Dezső (1840–1901) politikus, igazságügy-miniszter, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
 Szilágyi Dezső (1865–1933) színész, színházigazgató
 Szilágyi Dezső (1897–1967) szabómunkás, politikai komisszár, diplomata
 Szilágyi Dezső (1922–2010) bábművész, szakíró
 Szilágyi Dezső (1928) romániai újságíró, lapszerkesztő